Niemcy:
 Cloppenburg – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cloppenburg
 Cloppenburg – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 James Cloppenburg – niemiecki przedsiębiorca

Inne:
 Peek & Cloppenburg

Zobacz też:
 Kloppenburg